SVP ist eine Abkürzung für:

 mehrere politische Parteien („VP“ für „Volkspartei“):
 Schweizerische Volkspartei (seit 1971)
 Südtiroler Volkspartei (seit 1945)
 Saarländische Volkspartei (1960 bis etwa 1970)
 Sächsische Volkspartei (1866–1869)
 Sächsische Volkspartei (2006)
 Svenskarnas parti, rechtsextreme schwedische Partei
 S.V.P., ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Sega Virtua Processor, einen Koprozessor für eine Videospielkonsole
 Selbstverriegelndes Panikschloss
 Senior Vice President, siehe Vizepräsident
 Sicherheitsvertrauensperson, Funktion im betrieblichen Arbeitsschutz
 Society of Vertebrate Paleontology, wissenschaftliche Gesellschaft für Wirbeltier-Paläontologie
 Stadtverkehr Pforzheim
 Statistische Versuchsplanung
 Studienverlaufsplan
 Systemanalyse für Verwaltung und Politik
 Abkürzung für s’il vous plaît (franz. bitte)
 Small-Volume Parenterals

Abkürzung